blasty (właściwie: Blast beats) – rodzaj rytmu
 blasty – rodzaj komórek macierzystych
 blast – pojęcie używane w geologii